Натуральне число 2096
 2096 рік до нашої ери
 2096 рік нашої ери